Giesensdorf – comune dello Schleswig-Holstein
 Giesensdorf – frazione della città di Pritzwalk (Brandeburgo)
 Giesensdorf – frazione del comune di Tauche (Brandeburgo)